Le terme Petit Paradis peut faire référence à:

Toponymie 
Le quartier Petit Paradis de l'Avenue Blonden, à Liège (Belgique).
La Réserve maritime de Petit Paradis, en Haïti.
Petit Paradis, lieu-dit au sud de Léogâne, Haïti. 
Avenue du Petit Paradis, une rue de Schoelcher, Martinique, France.

Culture 
Le Petit Paradis antiformaliste, une œuvre musicale de Dmitri Chostakovitch.